Подберезинский район

 Подберезинский район — в Великолукской (1945—1957) и Псковской (1957—1958) областях
 Подберезинский район — в Татарской АССР (1944—1956)